Nella mitologia babilonese, Sarpanit (o anche Ṣarpanītum, italianizzato in Zarpanit e conosciuta con moltri alti nomi) è una grande madre e la moglie del dio 
Marduk. Le loro nozze si celebravano in Babilonia all'inizio di ogni anno. È madre del dio della scrittura Nabu e di sua moglie Tašmetum. Era associata alla luna crescente.

Corrispondenze

Genealogia delle divinità mesopotamiche

Alti nomi
Ṣarpanītum
Sarpanitum
Zarpanitum
Ṣarpanīt
Zarpanit
Ṣarpanītu
Zarpanitu
Erua
Eru

Bibliografia 
Michael Jordon, Encyclopedia of Gods, Kyle Cathie Limited, 2002

Collegamenti esterni 
 

Zirbanit